Kromwijk (buurtschap), buurtschap behorende tot de Nederlandse gemeente Woerden
 Kromwijk (buitenplaats), buitenplaats in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht